Pieve di San Giusto a Giuncarico, frazione di Gavorrano
Pieve di San Giusto a Suvereto
Pieve di San Giusto in Salcio a Gaiole in Chianti